Mansart ist der Familienname folgender Personen:

 François Mansart (1598–1666), französischer Architekt
 Jules Hardouin-Mansart (1646–1708), französischer Architekt